Литона има више значења:
 Литона (Арканзас)
 Литона (Мисури)